Swift se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ian Swift
 Marjorie Elizabeth Swift
Swift (limbaj de programare)